Микушовце могу бити:

 Микушовце (Илава), насељено мјесто у округу Илава, Тренчински крај, Словачка Република
 Микушовце (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република